Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Murad Inoyatov e Denis Istomin che hanno battuto in finale David Guez e Édouard Roger-Vasselin 4-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Daniele Giorgini (primo turno)
 Ivan Cerović /  Jan Mertl (quarti di finale)

 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (Campioni)
 Adam Chadaj /  Dawid Olejniczak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2006